Knack puede hacer referencia a:

Knäck, un dulce sueco.
The Knack, Grupo musical estadounidense.
Knack (revista), una revista.
Knack (videojuego), un videojuego.
Knack II, videojuego precuela de Knack